Other Men's Daughters – film del 1918 diretto da Carl Harbaugh
Other Men's Daughters – film del 1923 diretto da Ben F. Wilson